Tainan () – miasto w południowo-zachodnim Tajwanie, nad Cieśniną Tajwańską. Ma status miasta wydzielonego. W 2010 roku liczyło 1 873 794 mieszkańców. Ośrodek przemysłu cukrowniczego, spirytusowego, jutowego, papierniczego i chemicznego.

Miasto wydzielone Tainan zostało utworzone 25 grudnia 2010 roku, w wyniku połączenia miasta Tainan z powiatem o tej samej nazwie. W mieście znajduje się port lotniczy Tainan.

Podział administracyjny 
Miasto Tainan dzieli się na 37 dzielnic:

Miasta partnerskie

Przypisy 

Miasta na Tajwanie